Американистическая фонетическая запись, , или Американский фонетический алфавит, , АФА, APA — система фонетической транскрипции, разработанная европейскими и американскими лингвистами и антропологами (в основном младограмматиками). Изначально предназначалась для записи индейских языков, однако в дальнейшем стала применяться и для языков Европы.

Как правило, АФА используется в работах американских лингвистов как альтернатива МФА. Некоторые символы АФА используются как нестандартные расширения для МФА.

Кроме того, АФА использовался в ряде русскоязычных лингвистических изданий в СССР и в постсоветский период, например, в многотомнике "Языки Азии и Африки".

История

Первоначальный набор символов 
Джон Уэсли Пауэлл использовал набор символов, на котором позднее был основан АФА, в своих публикациях об индейских языках, хотя сами символы происходили из более ранних работ американских и других лингвистов (например, Pickering 1820; Cass 1821a, 1821b; Hale 1846; Lepsius 1855, 1863; Gibbs 1861; и Powell 1877). Влиятельный антрополог Франц Боас использовал набор символов, несколько отличный от использованного Пауэллом (Boas 1911). Алфавит Боаса получил широкое распространение после публикации Американского антропологического общества (1916).

Состав в 1916 году 

Нижеследующая свободная таблица была опубликована Американским антропологическим обществом в 1916 году. Она заметно отличается от современного вида АФА.

Примечания:

 surd = :en:voiceless; sonant = voiced; intermed. = partially voiced
 В колонке glottalized stop, фонетический символ слева обозначает слабую гортанную смычку. Символ справа - сильную. Пример: [k̓] = слабая смычка; [k!] = сильная смычка.
 «Гортанные» звуки относятся или к фарингеальным согласным или к эпиглоттальным.

После 1916 года 
Опубликованная Американским антропологическим обществом версия подверглась модификации и обсуждению в ряде работ (Bloomfield & Bolling, 1927; Herzog et al., 1934).

При сравнении АФА с не менее распространённым набором фонетических символов, международным фонетическим алфавитом (МФА) обращают на себя внимание два основных отличия. Во-первых, МФА использует в основном латинские символы, тогда как АФА не менее широко использует греческие. Во-вторых, в АФА широко используются диакрические значки, тогда как в МФА для каждой отдельной фонемы предусмотрен собственный символ, а диакритические значки — лишь в особо предусмотренных случаях. Это связано с тем, что американская нотация изначально разрабатывалась с тем расчётом, чтобы символы удобно было набрать в любой типографии.

Эберкромби (Abercrombie, 1991:44-45) так пишет об истории развития АФА:

В Америке история использования фонетических обозначений довольно любопытна. Блумфилд использовал систему МФА в своей ранней книге «Введение в изучение языка» (An Introduction to the Study of Language, 1914), а также в английской редакции своей более известной книги «Язык» (Language, 1935). Однако с тех пор американские лингвисты стали проявлять странную неприязнь к МФА, в особенности к некоторым символам.

Странно то, что символы МФА явно пользуются преимуществом по сравнению с альтернативными символами АФА, например, для звука 'sh' — «интеграл», используемый в МФА, вместо «s с гачеком». Как Джонс нередко указывал, чтобы текст легко читался, в нём, насколько это возможно, следует избегать диакритических значков. (В то же время) многие американские фонетические тексты явно перегружены диакритическими значками.

Некоторые удивляются, что за причины могли вызвать такое отторжение МФА среди (лингвистов) Америки. Мне кажется, я разгадал причину такого внешне иррационального отношения. Причиной враждебности является то, что в большинстве американских университетов существуют так называемые факультеты речи (Speech Departments), отсутствующие в Британии (прим. пер. — а также в других странах Европы). Факультеты речи обычно хорошо финансируются, являются крупными и влиятельными органами. В вопросах лингвистики и фонетики они имеют репутацию в основном издающих предписания, а не занимающихся научными исследованиями. В своих публикациях и периодических изданиях факультеты речи используют МФА для передачи произношения. Я полагаю, что именно поэтому в Америке факультеты лингвистики, не желая, чтобы их путали с факультетами речи, избегают в своих публикациях использовать МФА.

Современный набор символов

Согласные 

Примечания:

 [θ] and [ð] являются щелевыми фрикативными.

Таблица звуков < r >  

Большинство языков использует только одну фонему р (:en:rhotic consonant) (только 18 % языков мира имеют больше). В результате эти фонемы в фонетических алфавитах обычно транскрибируются как < r >. Это требует более внимательного прочтения фонологического описания данного языка, чтобы определить точное произношение.

Альтернативные символы 

В американской транскрипции для ряда звуков нередко используются альтернативные обозначения. Ниже приведен ряд символов, используемых в качестве альтернативы приведенным в таблице выше.

Кроме того, многие исследователи используют X с гачеком (x̌) для глухого увулярного фрикативного. Использование стандартного "подпоясанного" L (/ ɬ /) из МФА для глухих боковых фрикативных становится всё более распространенным явлением.

Гласные и полугласные 

Примечания:

 Глухие звуки могут обозначаться прописными буквами, например, [W] = глухая [w], [A] = глухая [a].

См. также 
 Фонетическая транскрипция
 Международный фонетический алфавит
 Уральский фонетический алфавит
 SAMPA
 Фонетика
 Фонология

Ссылки 
 description of phonetics using Americanist notation (ancientscripts.com)

Литература 
 Abercrombie, David. (1991). Daniel Jones’s teaching. In D. Abercrombie, Fifty years in phonetics: Selected papers (pp. 37–47). Edinburgh: Edinburgh University Press. (Original work published 1985 in V. A. Fromkin (Ed.), Phonetic linguistics: Essays in honor of Peter Ladefoged, Orlando, Academic Press, Inc.).
 Albright, Robert W. (1958). The International Phonetic Alphabet: Its background and development. International journal of American linguistics (Vol. 24, No. 1, Part 3); Indiana University research center in anthropology, folklore, and linguistics, publ. 7. Baltimore. (Doctoral dissertation, Stanford University, 1953).
 American Anthropological Society [Boas, Franz; Goddard, Pliny E.; Sapir, Edward; & Kroeber, Alfred L.]. (1916). Phonetic transcription of Indian languages: Report of committee of American Anthropological Association. Smithsonian miscellaneous collections (Vol. 66, No. 6). Washington, D.C.: Smithsonian Institution (American Anthropological Society).
 Bloomfield, Leonard; & Bolling George Melville. (1927). What symbols shall we use? Language, 3 (2), 123—129.
 Boas, Franz. (1911). Introduction. In F. Boas (Ed.), Handbook of American Indian languages (pp. 5–83). Bureau of American Ethnology bulletin (No. 40). Washington. (Reprinted 1966).
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Clark, John; & Yallop, Colin. (1995). An introduction to phonetics and phonology (2nd ed.). Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19452-5.
 Odden, David. (2005). Introducing phonology. Cambridge University Press. ISBN 0-521-82669-1 (hbk); ISBN 0-521-53404-6 (pbk).
 Goddard, Ives. (1996). Introduction. In I. Goddard (Ed.), Handbook of North American Indians: Languages (Vol. 17, pp. 1–16). (W. C. Sturtevant, General Ed.). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. ISBN 0-16-048774-9.
 Herzog, George; Newman, Stanley S.; Sapir, Edward; Swadesh, Mary Haas; Swadesh, Morris; Voegelin, Charles F. (1934). Some orthographic recommendations. American Anthropologist, 36 (4), 629—631.
 Hill, Kenneth C. (1988). [Review of Phonetic symbol guide by G. K. Pullum & W. Ladusaw]. Language, 64 (1), 143—144.
 International Phonetic Association. (1949). The principles of the International Phonetic Association, being a description of the International Phonetic Alphabet and the manner of using it, illustrated by texts in 51 languages. London: University College, Department of Phonetics.
 Kemp, J. Alan. (1994). Phonetic transcription: History. In R. E. Asher & J. M. Y. Simpson (Eds.), The encyclopedia of language and linguistics (Vol. 6, pp. 3040–3051). Oxford: Pergamon.
 Langacker, Ronald W. (1972). Fundamentals of linguistic analysis. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 MacMahon, Michael K. C. (1996). Phonetic notation. In P. T. Daniels & W. Bright (Ed.), The world’s writing systems (pp. 821–846). New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-507993-0.
 Maddieson, Ian. (1984). Patterns of sounds. Cambridge studies in speech science and communication. Cambridge: Cambridge University Press.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.
 Pike, Kenneth L. (1943). Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technic for the practical description of sounds. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 Powell, John W. (1880). Introduction to the Study of Indian languages, with words, phrases, and sentences to be collected (2nd Ed.). Washington: Government Printing Office.
 Pullum, Geoffrey K.; & Laduslaw, William A. (1986). Phonetic symbol guide. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-68532-2.
 Sturtevant, William C. (Ed.). (1978-present). Handbook of North American Indians (Vol. 1-20). Washington, D. C.: Smithsonian Institution. (Vols. 1-3, 16, 18-20 not yet published).

Фонетические алфавиты